Peißenberg hat mehrere Bedeutungen:

 Ein Markt in Oberbayern, siehe Peißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Ein Berg in Oberbayern, siehe Hoher Peißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Eine Bezeichnung für den Bergkamm nördlich der Bodenschneid in den Schlierseer Bergen. Dort starb der bekannte Wildschütz Jennerwein.
 Burgstall Peißenberg, abgegangene Burg am Hohen Peißenberg bei Peißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern 

Personen als Namensträger:

 Therese Bauer-Peißenberg, Künstlername der Schriftstellerin Therese Bauer (1893–1968) die längere Zeit im Ort Peißenberg lebte
 Burgherren der Burgen am Hohen Peißenberg, nannten sich einst von Peißenberg

Siehe auch:
 Paisslberg